Уи́черли (, ) — английская фамилия. Известные носители:

 Уичерли, Маргарет (1881—1956) — британская актриса.
 Уичерли, Рональд (1940—1983) — английский певец и композитор, более известный как Билли Фьюри.
 Уичерли, Уильям (1640—1716) — английский драматург эпохи Реставрации.